En liturgie catholique, l'élévation est la mise en évidence du pain et du vin lors de la messe, au moment de leur consécration dans l'Eucharistie (voir aussi transsubstantiation). C'est aussi le nom de l'exposition de la relique ou de plusieurs d'un saint, en général à une date de commémoration importante, ou à la suite d'une invention, ou d'une translation.  

 En balistique, l'élévation est l'angle entre le plan horizontal et la direction du tir. 
 En kinésiologie, l'élévation est le terme anatomique du mouvement. 
 En psychologie, l'élévation est une émotion.
 En architecture et plus précisément en géométrie descriptive, l’élévation est une vue géométrale représentant la projection de l'édifice dans le plan vertical de face. Le type d'élévation dans une église est déterminé par le nombre d'ouvertures qui se superposent dans chaque travée de la nef.
 En médecine, l'élévation est le déplacement d'une partie du corps en position supérieure.
 En informatique, l'élévation est l'action de placer l'environnement d'exécution dans un mode permettant d'exécuter des actions ou logiciels autrement restreints.
 En géodésie, on étudie l'élévation du niveau de la mer.
 En géographie, on étudie l' des terres par rapport au niveau de la mer.

Littérature 

 Élévation est un roman de David Brin publié en 1987 ;
 Élévation est un poème de Charles Baudelaire ;
 Élévation est un roman de Stephen King publié en 2018.

Musique 

 Elevation est une chanson de l'album All That You Can't Leave Behind de U2.
 Élévation, le  français d'Anggun, paru le .
 Élévation, le album des Black Eyed Peas, paru en 2022.

Cinéma 
 Élévation est un documentaire de Cédric Klapisch sur le perchiste français Renaud Lavillenie.